Etzensperger ist der Name folgender Personen:

 Lindy Etzensperger (* 1998), Schweizer Skirennläuferin
 Nathalie Etzensperger (* 1968), Schweizer Skibergsteigerin, Marathon- und Bergläuferin
 Roman Simon Etzensperger (*1986) Kommunalpolitiker und Berater für Finanzfragen